Kuzbass

Astronomia
3049 Kuzbass è un asteroide del sistema solare.

Calcio
Futbol'nyj Klub Kuzbass Kemerovo, squadra di Kemerovo.
, squadra di Novokuzneck.

Geografia
Kuzbass è il nome dell'Oblast' di Kemerovo, in Siberia sudoccidentale, nella Russia asiatica.
Kuzbass – abbreviazione del russo Kuzneckij Ugolnyj Bassejn (in italiano: Bacino carbonifero di Kuzneck).